Jumelles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Jumelles, Eure, kommun i departementet Eure, 
 Jumelles, Maine-et-Loire, ort i kommunen Longué-Jumelles i departementet Maine-et-Loire,